Otiorhynchus clavipes ist ein Rüsselkäfer aus der Unterfamilie Entiminae.

Taxonomie 
Otiorhynchus clavipes gehört innerhalb der Gattung Otiorhynchus zur Untergattung Otiorhynchus. Bis vor Kurzem wurde die Art noch als Otiorhynchus tenebricosus (, 1784) geführt. Ein weiteres Synonym ist Otiorhynchus ludgunensis , 1842. Otiorhynchus clavipes ist Teil eines aus drei Arten bestehenden Artkomplexes, der so genannten clavipes-Gruppe. Die beiden anderen Arten der Gruppe sind Otiorhynchus fagi , 1834 und Otiorhynchus hungaricus , 1823. Die Typlokalität von Otiorhynchus clavipes ist Hålanda in Västergötland in Schweden.

Merkmale 
Die 10–13 mm langen Rüsselkäfer besitzen einen schwarzen Körper. Die Beine sind bräunlichrot bis schwarz gefärbt. Die mittleren Fühlerglieder sind knapp zweimal so lang wie breit. Die Halsschildscheibe ist deutlich punktiert. Die Flügeldecken sind kaum sichtbar behaart und sehr fein gestreift. Der Analsternit der Männchen ist grübchenartig vertieft und besitzt hinten einen gelben Haarsaum.

Verbreitung 
Otiorhynchus clavipes ist im westlichen Europa verbreitet. Die Art kommt in Schweden, Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland, Polen, im Benelux, auf den Britischen Inseln und in Frankreich vor. Sie gilt als weit verbreitet, jedoch meist selten. Außerdem wurde die Art in Nordamerika eingeschleppt.

Lebensweise 
Die überwiegend nachtaktiven Käfer erscheinen ab Ende April. Die Art pflanzt sich sowohl parthenogenetisch als auch geschlechtlich fort. Die Paarungszeit findet gewöhnlich im Mai und Juni statt. Die Larven entwickeln sich im Boden, wo sie an den Wurzeln verschiedener Pflanzen fressen. Die Art überwintert als Junglarve, reife Larve oder als Puppe. Entsprechend früh (Frühjahr) oder spät (Frühsommer) erscheinen die Imagines. Die Käfer fressen an den Pflanzentrieben von Koniferen und Laubbäumen, wo sie insbesondere in Baumschulen Schäden anrichten können.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Otiorhynchus clavipes bei www.galerie-insecte.org
 Otiorhynchus clavipes bei www.naturbasen.dk

claviceps
Dickmaulrüssler